

Крестовка — село, Алтайський район, Східноказахстанська область

Крестовка — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Крестовка — село, Далматовський район, Курганська область
 Крестовка — село, Ілецький район, Оренбурзька область

Див. також 
 Хрестівка